Agana steht für:
 den früheren Namen von Hagåtña, der Hauptstadt von Guam
 Agana (Essen), im 10. Jahrhundert Äbtissin des Stifts Essen

 Tony Agana (* 1963), englischer Fußballspieler

Sonstiges:
 Agana Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat Tennessee

im NRHP gelistete Objekte:
 Agana Historic District, in Agana, GU, ID-Nr. 85000495
 Agana Spanish Bridge, in Agana, GU, ID-Nr. 74002300
 Agana/Hagatna Cliffline Fortifications, in Agana, GU, ID-Nr. 88001877
 Agana-Hagatna Pillbox, in Agana, GU, ID-Nr. 88001880